Nicolas Saint-Pierre (né le  à Saint-Étienne-de-Beauharnois, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière de quatre saisons avec les Red Raiders de l'Université de Colgate dans les rangs universitaires américain, il devint professionnel au terme de la saison 2008-2009. Il évolue actuellement avec les Penguins de Krefeld dans la Deutsche Eishockey-Liga (DEL).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Red Raiders de l'Université de Colgate ||NCAA ||39 ||2 ||13 ||15 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Red Raiders de l'Université de Colgate ||NCAA ||40 ||7 ||16 ||23 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Red Raiders de l'Université de Colgate ||NCAA ||32 ||1 ||6 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Red Raiders de l'Université de Colgate ||NCAA ||36 ||4 ||13 ||17 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL ||32 ||6 ||8 ||14 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||13 ||0 ||7 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Admirals de Norfolk ||LAH ||13 ||0 ||4 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| HC Plzeň|| Extraliga||33 ||0 ||2 ||2 ||20 ||4 ||1 ||1 ||2 ||14 
|-
| 2011-2012|| HC Plzeň || Extraliga || 49|| 4|| 7|| 11|| 44|| 3|| 0|| 0|| 0||2
|-
| 2012-2013|| HC Plzeň || Extraliga || 48|| 2|| 10|| 12|| 54|| 20|| 1|| 5|| 6|| 12
|-
| 2013-2014 || Krefeld Pinguine || DEL || 44|| 1|| 15|| 16|| 48||5 || 0|| 2|| 2|| 16
|-
| 2014-2015 || Krefeld Pinguine || DEL || 46 || 6 || 23 || 29 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 25 
|-
| 2015-2016 || Krefeld Pinguine || DEL || 46|| 4|| 21 || 25 || 26 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL || 48|| 7|| 14|| 21|| 14|| - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 6|| 1|| 5|| 6|| 2|| 6 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2018-2019 || Tōhoku Free Blades || Asian League  ||34 || 7|| 12|| 19|| 43|| - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Tōhoku Free Blades || Asian League || 33|| 3|| 15|| 18|| 32|| - ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1985
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du HC Plzeň
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Tōhoku Free Blades